Laxman - ou Lakshman - est un prénom ainsi qu'un nom indien, dérivé du nom de Lakshmana (personnage mythique du Rāmāyaṇa, frère de Rāma).

 Bangaru Laxman, 1939-2014, homme politique indien ;
 Rajeeva Laxman Karandikar, né en 1956, mathématicien et statisticien indien ;
 R. K. Laxman, 1921-2015, dessinateur humoristique et auteur de bande dessinée indien ;
 V. V. S. Laxman, né en 1974, joueur de cricket international indien ;

 Lakshman Kadirgamar, 1932-2005, homme d'État srilankais ;

 Lakshmana Sena, 1178–1206, quatrième roi de la dynastie Sena, au Bengale.

Laxman - ou Laxmann - est également un nom d'origine suédoise.

 Adam Laxman, 1766-1806?, officier militaire et explorateur russe d'origine finno-suédois, fils de Erich Laxmann.
 Erich Laxmann, 1737-1796, pasteur et naturaliste suédois devenu sujet de l'Empire russe, spécialiste de la faune de Sibérie, père de Adam Laxman.